Залесе (польск. Zalesie) — топоним:

 Залесе — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бяльский повят, Люблинское воеводство.
 Залесе — село в Польше в сельской гмине Ивановице Краковского повята Малопольского воеводства.
 Залесе — село в Польше в сельской гмине Свёнтники-Гурне Краковского повята Малопольского воеводства.
 Залесе — деревня в гмине Хелмжа Торуньского повята Куявско-Поморского воеводства.
 Залесе — река в Польше и Украине.

См. также 
 Залесье (значения)